Geisha puede referirse a:

Geisha, artista tradicional japonesa.
Geisha, película argentina dirigida por Cecilia Carini, Rodrigo Ortiz y Eduardo Raspo.
Memorias de una Geisha, película estadounidense dirigida por Rob Marshall.